Potężne Kaczory
 Potężne Kaczory 2
 Potężne Kaczory 3
 Potężne Kaczory (serial telewizyjny)
 Mighty Ducks of Anaheim